

Biografía
Janelle Jamer nació el 16 de noviembre de 1983, de una familia humilde originarios de Tondo, quienes después se trasladaron a Caloocan, Metro Manila, en busca de una mejor vida planificada por sus padres. Evelyn, Ana y Sara, son sus dos hermanas menores y Zaldy es su hermano mayor, que anteriormente vivía en Canadá. Tras una entrevista realizada a la artistas, ella comentaba sobre la extrema pobreza en la que vivía, incluso admitiendo que no tenían casi nada para alimentarse.

Carrera artística

La carrera artística de Janelle, se inicia cuando ella buscaba superar la pobreza en la que vivía y sacar adelante a su familia. A pesar de eso, ella en su infancia se hacía fotografiar sin darle importancia la condición que vivía cuando fueron publicadas en imágenes. Más adelante demostró su talento como cantante, su primera actuación lo hizo en un bar de comediantes conocido como el "Zirkoh" conducida por Kaye Brosas. Durante ese tiempo que permaneció en este bar trabajando fue allí, logró desarrollar su talento como ser sus habilidades vocales, vestida con una minifalda para salir actuar al escenario. Con apenas 18 años de edad, sin descuidar sus clases universitarias, logró graduarse en una escuela de la carrera de informática. Más adelante se hace conocer por primera vez como cantante en un programa de televisión llamado "Wowowee", interpretando el tema musical "Doo Doo Doo, Daa, Daa, Daa" que contó con la colaboración a dúo con el cantante y también actor Willie Revillame. Janelle se convierte en una de las cantantes más famosas del momento, donde ha realizado una serie de giras de conciertos dentro y fuera de Filipinas. Además como conductora de televisión trabajó en dos cadenas televisivas, ambas rivales como la ABS-CBN y GMA-7, a pesar de la competencia de estos dos medios de comunicación unas de las más importantes de Filipinas, Janelle no estaba de acuerdo en abandonarlas y seguir trabajando en ellas. Janelle lanzó su primer álbum titulado "Lucky Girl" en 2006. El single, también título con el nombre del mismo álbum, se convirtió en la canción oficial de la película Lucky D, protagonizada por Sandara Park y Joseph Bitangcol.

Filmografía

TV Shows

Discografía

Enlaces externos
Official Fan Forum
Official Website

Actrices de Filipinas
Cantantes femeninas de Filipinas